Als Renthof werden folgende Gebäude bezeichnet:

 Renthof (Kassel), Historisches Gebäude und Teil eines mittelalterlichen Klosters
 Renthof (Marburg), Gebäude der Philipps-Universität Marburg und beherbergt heute Teile des Fachbereichs Physik